Andrzej Korczak (1896–1991) – polski rolnik i ekonomista, poseł na Sejm PRL
 Andrzej Korczak (1941–2019) – polski inżynier, dr hab.
 Andrzej Korczak – polski filozof, dr hab.